Adobe Atmosphere
 Fédération Atmo

Voir aussi 
 

Abréviation